Goiani – abitanti di Goiás (città)
Goiani – abitanti di Goiás